

Zbiorniki wodne 
 Morskie Oko – staw w Tatrach
 Morskie Oko – staw w Warszawie, w parku Morskie Oko
 Morskie Oko – dawne kąpielisko w Kołobrzegu
 Morskie Oko – staw pokopalniany w Czechach
 Morské oko – jezioro w Wyhorlacie (Słowacja)
 Beskidzkie Morskie Oko – jezioro na pograniczu Beskidu Niskiego
 Kąpielisko Morskie Oko we Wrocławiu – kąpielisko we Wrocławiu

Pozostałe 
 Morskie Oko (Groń) – wzniesienie w Gorcach
 Morskie Oko – warszawski teatr rewiowy działający w latach 1925–1933
 Morskie Oko – park miejski w Warszawie w dzielnicy Mokotów
 Morskie Oko – dawna hala pasterska w polskich Tatrach Wysokich
 Morskie Oko – schronisko PTTK w Tatrach
 Morskie Oko – miejscowość typu schronisko turystyczne w woj. małopolskim, pow. tatrzańskim, gm. Bukowina Tatrzańska